Olasz front mind a két világháborúban létezett, az Olaszország területén lezajlott összecsapásokat értjük alatta:
Olasz front az első világháborúban
Olasz front a második világháborúban